Joe Sakic (1969-), hockeyeur professionnel canadien ;
 Sinan Sakić (1956-2018), chanteur serbe.